Hendrik Nierstrasz (1773-1855), burgemeester van Maastricht
Johannes Leonardus Nierstrasz (1824-1878), Nederlandse Kapitein-Luitenant ter zee en Tweede Kamerlid
Boudewijn Nierstrasz (1861-1939), Nederlands officier, reder en Tweede Kamerlid
Hugo Frederik Nierstrasz (1872-1937), Nederlands zoöloog
Victor Emilius Nierstrasz (1889-1967), Nederlands militair en historisch onderzoeker